Амбаріша або Амбаріш — санскритський багатозначний термін.

 Амбаріша — легендарний цар, герой пуранічних літератури індуїзму.
  Амбаріша Даса — (Альфред Браш Форд; рід. 1950) — американський бізнесмен і меценат, правнук Генрі Форда.